Kosch steht für:

 der Roman Kosch, höchste Erhebung des Krimgebirges
 Kosch (Aragazotn), Dorf in der armenischen Provinz Aragazotn
 der deutsche Name der estnischen Gemeinde Kose
 der Kosch, Trivialbezeichnung für das Deutsche Literatur-Lexikon
 das Kosch-Prinzip im Städtebau Zentralasiens
 die Kosch-Madrasa, zwei im Kosch-Prinzip zueinander angeordnete Madrasas

Kosch ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Kathrin Kosch (* 1988), deutsche Schönheitskönigin
 Franz Kosch (1894–1985), österreichischer Theologe, Priester, Musikpädagoge, Musikwissenschaftler und Komponist
 Harald Kosch (* 1968), deutscher Informatiker und Universitätsprofessor
 Hermann Julius Theodor Kosch (1852–1929), preußischer Generalleutnant

 Martin Kosch (* 1973), österreichischer Kabarettist
 Mirjam Kosch (* 1985), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Raphael Kosch (1803–1872), preußischer Arzt und Politiker
 Robert Kosch (1856–1942), preußischer General der Infanterie
 Wilhelm Kosch (1879–1960), österreichischer Literaturhistoriker und Lexikograph

Siehe auch:
 Was blüht denn da?, Pflanzenbestimmungsbuch; erste Auflage 1935 von Alois Kosch verfasst
 Koš (Begriffsklärung)
 Kosche
 Kosh